

Toponyme 

 Vivares, localité espagnole située en Estrémadure dans la province de Badajoz.

Patronyme 

 François Vivarès ou Francis Vivares (1709-1780), dessinateur, graveur et marchand d'estampes franco-britannique.
 Pierrick Vivares (1987-), auteur-compositeur-interprète et musicien français, ayant après ses débuts pris le nom d'artiste Ȼôme.